Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 7-6(3), 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Jennifer Capriati (terzo turno)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)

 Kimiko Date-Krumm (primo turno)
 Sabine Hack (terzo turno)
 Lori McNeil (primo turno)
 Nataša Zvereva (secondo turno)
 Judith Wiesner (terzo turno)
 Leila Meskhi (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (primo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1993